Canto e Castro ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Canto e Castro (1930–2005), portugiesischer Schauspieler
 João do Canto e Castro (1862–1934), portugiesischer Admiral und Politiker